Полі́на Мусі́ївна Таба́чникова-Нятко́ (*, Карабачин — †12 жовтня 1994, Київ) — українська радянська актриса, режисер і театральний педагог. Двічі лауреат Державної премії СРСР (1948, 1951). Народна артистка УРСР (1951).

Сестра Віри Данилевич.

Біографія 
Народилася Поліна Омельченко (Нятко — акторський псевдонім) 8 (21 жовтня) 1900 року в селі Карабачині (нині Брусилівського району Житомирської області. З дитячих років захоплювалася поезією, особливо любила читати твори Т. Г. Шевченка. У 1916 році поступила до театральної школи Миколи Лисенка у Києві, яку закінчила у 1918 році. Її першими вчителями були Марія Михайлівна Старицька, Іван Олександрович Мар'яненко. Брала участь в студійних заняттях в малому театрі імені Івана Франка.

У 1918–1920 роках році працювала в «Молодому театрі». У 1920–1921 роках — в «Центростудії» (Київ), у 1921–1922 роках — у Київському шостому районному театрі імені Лесі Українки, в 1923–1924 роках театрі «Березіль», театрах Одеси (зокрема — в пересувному робітничо-селянському театрі), Дніпропетровська, Донецька, з 1940 року постійно в Київському українському драматичному театрі імені І. Франка.

З 1921 року викладала в драматичних студіях при різних театрах, у 1940–1960 роках — в Київському інституті театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. Серед учнів: Ольга Кусенко, Ада Роговцева, Еліна Бистрицька, Юрій Тимошенко, Юхим Березін, Олександр Кузьменко.

Заміжня за викладачем КПІ ім. М.Горького (сучасний ім.М.Драгоманова) Ісаєм Ароновичем Табачниковим (1904 — 1983).

Жила в Києві. Померла 12 жовтня 1994 року. Похована на Байковому кладовищі (ділянка № 33).

Творчість 
За роки театральної діяльності П. М. Нятко виконала багато ролей, що увійшли в золотий фонд український радянської культури. Створені актрисою образи: Беатріче в комедії Шекспіра «Багато галасу даремно», Мавки в «Лісовій пісні» Лесі Українки, Катерини в п'єсі О. Корнійчука «В степах України».

Окрім театру, Поліна Нятко активно працювала і в кіно та на радіо. Примітний внесок П. М. Нятко у справі популяризації творчої спадщини Т. Г. Шевченка, художнім читанням поезій якого вона віддала більш як шість десятиліть.

Ролі в поемі «Гайдамаки» (театр «Березіль»), у кінофільмах «Коліївщина» і «Прометей» за творами Т. Г. Шевченка.

Також знялася в ряді кінокартин: «Позбавлені дня» («Без сонця») (1927, ВУФКУ), «Шельменко-денщик» (1957), «Поема про море» (1958), «Літа дівочі» (1961), «Зелена гілка травня» (1961), «Дипломати мимоволі» (1978), «Смужка нескошених диких квітів» (1979) та ін.

Відзнаки 
 В 1951 році за заслуги в розвитку театрального мистецтва П. М. Нятко було удостоєно звання народної артистки УРСР.
 Двічі дауреат Державної премії СРСР (1948, 1951).

Джерела та література 
 В. П. Швидкий. Нятко Поліна Мусіївна //

Посилання 
 
 Дубинка П. газета «Ленінський шлях», 21 жовтня 1980.
 Фільмографія на kino-teatr.ru

Уродженці Брусилівського району
Українські театральні педагоги
Українські театральні актори
Українські акторки
Радянські акторки
Випускники Музично-драматичної школи Миколи Лисенка
Лауреати Державної премії СРСР
Актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Члени КПРС
Народні артисти УРСР
Актори Києва
Померли в Києві
Уродженці Київської губернії
Актори Одеського українського музично-драматичного театру
Персоналії:Молодий театр Леся Курбаса
Випускники Державного музично-драматичного інституту імені М. В. Лисенка
Артисти, відомі під псевдонімами